Municipio de Norman puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Norman (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Montgomery.
 Municipio de Norman (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Traill.
 Municipio de Norman (condado de Grundy, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Grundy.
 Municipio de Norman (condado de Manistee, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Manistee.
 Municipio de Norman (condado de Pine, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Pine.
 Municipio de Norman (condado de Yellow Medicine, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Yellow Medicine.
 Municipio de Norman (condado de Dent, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Dent.